Hungry Heart – manga e anime giapponese di Yōichi Takahashi
 Hungry Heart – singolo di Bruce Springsteen del 1980

Pagine correlate 
 Hungry Hearts